Бороди́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Бородинская улица — улица в Минске.

Россия 
 Бородинская улица — улица во Владивостоке.
 Бородинская улица — улица во Владикавказе.
 Бородинская улица — улица в Иванове.
 Бородинская улица — улица в Краснодаре.
 Бородинская улица — улица в Липецке.
 В Москве:
 1-я Бородинская улица;
 2-я Бородинская улица.
 Бородинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Бородинская улица — улица в Томске.
 Бородинская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Бородинская улица — улица в Днепре.
 Бородинская улица — улица в городе Запорожье.
 Бородинская улица — улица в Одессе.
 Бородинская улица — улица в Севастополе.

См. также 
 Бородинская площадь (Тирасполь)
 Бородинский мост